Рудишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рудишки — деревня в Ворнянском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Рудишки-1 — деревня в Ворнянском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Рудишки — деревня в Рытаньском сельсовете Островецкого района Гродненской области. 
 Рудишки — хутор в Рытаньском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Рудишки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Рудишки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.